Latifi ist der Familienname folgender Personen:

 Bekim Latifi (* 1994), deutsch-albanischer Bühnen- und Filmschauspieler
 Liridon Latifi (* 1994), albanischer Fußballspieler
 Mahmoud Latifi (1929–2005), iranischer Herpetologe
 Nicholas Latifi (* 1995), kanadischer Automobilrennfahrer

Latifi ist der Rufname von:

 Latîfî (1491–1582), osmanischer Schriftsteller und Biograph

Latifi bezeichnet den Ort

 Latifi (Fars), iranische Ortschaft in der Provinz Fars